Телемачта Пярну () находится в городе Пярну (Эстония), в районе Таммисте. Высота мачты 187 м, а основание мачты расположено на высоте 9 м над уровнем моря.

Возведение мачты было завершено в 1963 году. После завершения её высота составила 196 м, и в то время это было самое высокое сооружение в Эстонии. В 1998 году мачта была перестроена.

Список станций

Примечания 

Здания и сооружения Эстонии
Пярну
Здания и сооружения, построенные в 1963 году в СССР
Появились в 1960-е годы в Эстонии